Durch Wüste und Wildnis ist:

 der deutsche Titel des Romans W pustyni i w puszczy von Henryk Sienkiewicz, siehe Durch Wüste und Wildnis (Roman)
 ein Alternativtitel von dessen Erstverfilmung Durch Wüste und Dschungel aus dem Jahr 1973
 der deutsche Titel der Neuverfilmung aus dem Jahr 2001, siehe Durch Wüste und Wildnis (Film)
Siehe auch:
 Durch die Wüste
 Durch die Wildnis